Championnat de France i handboll kan syfta på:

 Championnat de France i handboll för damer
 Championnat de France i handboll för herrar